Sofiivka puede referirse a:

Sofiivka, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Sofiivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Sofiivka, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).